First Day of My Life kan syfta på:

 First Day of My Life (The Rasmus-låt) – singel av The Rasmus från 2003
 First Day of My Life (Bright Eyes-låt) – singel av Bright Eyes från 2005
 First Day of My Life (Melanie Chisholm-låt) – singel av Melanie Chisholm från 2005